Sphaerophysa est un genre de poissons téléostéens de la famille des Nemacheilidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Sphaerophysa est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Sphaerophysa dianchiensis ; C’est une espèce de « loche franche » endémique à la Chine. L'espèce est classé "en danger critique" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Liste des espèces 
Selon :

 Sphaerophysa dianchiensis Cao & Zhu, 1988

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 
 

Nemacheilidae
Cypriniformes (nom scientifique)